Ми́хал На́вка (, 22 ноября 1885 года, Радвор, Германия — 16 марта 1968 года, Будишин, ГДР) —немецко- лужицкий писатель, поэт, языковед, педагог и общественный деятель. Один из создателей лужицкой культурно-общественной организации «Домовина».

Биография 
Родился 22 ноября 1885 года в городе Радвор. После окончания начальной школы в 1900 году поступил в католическое педагогическое училище в Будишине, которое закончил в 1904 году. В 1903 году вступил в лужицкое культурно-просветительское общество «Матица сербская». Будучи студентом педагогического училища, вместе с Францем Кралем издавал детский журнал «Zahrodka» (с 1906 года — «Raj») и детскую библиотеку. С 1904 года работал учителем в городе Житава и деревне Гайницы. С 1906 года по 1908 год учительствовал в деревне Здзер. Работая в этой деревне, организовал в ней хор «Meje». В 1908 году переехал в Радвор, где преподавал до 1937 году. Организовал в Радворе городской лужицкий хор, которым руководил до 1937 года. В 1909—1910 годах редактировал журнал «Serbski hospodar». В 1912 году был одним из инициаторов создания лужицкой культурно-просветительской организации «Домовина».

После Первой мировой войны участвовал в деятельности различных лужицких культурных и общественных организаций. Участвовал в деятельности спортивной организации «Сербский сокол», издавая с 1928 года по 1932 год их печатный орган «Sokołske listy». В 1920 году принял участие в международном съезде сокольских организаций в Праге. Сотрудничал с лужицким Народным университетом.

В 1923 году организовал Союз лужицких хоровых обществ (Zwjazk serbskich spěwnych towarstwow).

После прихода к власти нацистов подвергался давлению со стороны власти. В 1934 году был выслан в Хемниц, где проработал учителем до 1945 года. В 1936 году перевёл на нижнелужицкий язык чин католической мессы «Missale Romanum». В 1945 году возвратился в Будишин. В 1945—1946 годах работал в Будишине директором городской школы имени Фихта. С 1946 года по 1949 год был директором педагогических курсов в Радворе. С 1949 года по 1955 год преподавал лужицкие языки в университете имени Карла Маркса в Лейпциге. В 1951 году стал инициатором создания «Сербского института» (в настоящее время — Институт сорабистики) при университете имени Карла Маркса. С 1950 года по 1960 год редактировал католический журнал «Katolski Posoł».

В 1955 году вышел на пенсию. Скончался в 1968 году. Похоронен на кладбище святого Николая в Будишине.

Сочинения 
Писал в основном стихотворения на верхнелужицком языке. Издал несколько книг по лужицкому языкознанию и пособий по верхнелужицкому языку. Занимался переводами на верхнелужицкий язык.

 Поэтические сборники
 Baje, bajki a basnički, serbske narodne, 1914;
 Kwasne přednoški wšelakich spisowaćelow za zeleny, slěborny a złoty kwas, 1922;
 Pokhěrluški ze serbskeho luda, 1924;
 Na wsy — za wsu, 1925;
 Dźěćatka hladajće, kajke to rjanosće, 1928;
 Łónčko kwasnych hrónčkow, 1935;
 Pokiwy pyskej a pjeru, 1936;
 Klepam, klepam pišćałku, 1957;

 Проза
 Mikławša Andrickeho listy z Prahi z lět 1885–1895 (1922);
 Zejler wosrjedź luda, 1923;
 Na běrnach, 1965.

 Песенные сборники
 Naše spěwy, 1930.
 Spěwnik za serbske wyše šule

 Лингвистические сочинения
 Přewodnik po serbšćinje, 1920;
 Zmysł našich słowow, 1925;
 Dodawk k Rězakowemu słownikej, 1926;
 Raj rěče, 1931;
 Naša serbšćina

 Переводы на верхнелужицкий язык
 Missale Romanum, 1936.
 Te Deum;
 Ревизор.

Семья 
В 1908 году женился на Ганне Андрицкец. В их браке родилось 13 детей. Одним из его сыновей был лужицкий писатель Антон Навка.

Награды 
 Медаль имени Лейбница Академии наук ГДР (1955);
 Крест «Pro ecclesia et Pontifice» (1965);
 Лауреат премии имени Якуба Чишинского (1966).

Примечания

Литература 
 Гугнин А. А., Введение в историю серболужицкой словесности и литературы от истоков до наших дней, Российская академия наук, Институт славяноведения и балканистики, научный центр славяно-германских отношений, М., 1997, стр. 127, 129, 131, 133, 141, 156, 160, ISBN 5-7576-0063-2
 Kito Lorenc: Serbska poezija 6 — Michał Nawka. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1978.
 Dietrich Šołta: Stawizny serbskeho pismowstwa — III. dźěl. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1990.
 R. Jentsch, Michał Nawka zum 80. Geburtstag — Zeitschrift für Slawistik 10 (1965), 5, str. 795—796; * Młynk, Michał Nawka jako prozaist — Lětopis A 12/1 (1965), str. 18-44; ts.,
 Michał Nawka jako basnik — Lětopis A 13/2 (1966), str. 164—200;
 Z. Kościów, Michał Nawka. Puće žiwjenja a skutkowanja; wobrys, Budyšin 1994; ts.,
 Michał Nawka 1885—1968, Budyšin 1996
 Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow, wud. wot: Jan Šołta, Pětr Kunze a Franc Šěn, Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, 1984

Ссылки 
 Биография 
 Биография 

Члены Матицы сербо-лужицкой
Лауреаты премии имени Якуба Чишинского
Лужицкие поэты
Верхнелужицкие писатели
Лужицкие общественные деятели
Писатели ГДР
Лужицкие лингвисты
Похороненные на кладбище Святого Николая (Баутцен)